B11, B.11 ou B-11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Bratoukhine B.11, un hélicoptère expérimental soviétique ;
 HMS B11, une classe de sous-marin de la Royal Navy ;
 Douglas YB-11, un bombardier, puis un avion d'observation américain ;
 Canon sans recul B-11, un canon soviétique.

Format de papier 
 Format B11 ou JB11, un format traditionnel de papier  japonais ().

Transports 
Train
 B11, un modèle de voiture de chemin de fer.

Automobiles
 Alpina B11, un modèle du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Nissan Sentra B11, première génération de la Nissan Sentra ;
 Nissan Sunny B11, une génération de la Nissan Sunny ;
 Subaru B11S, un concept du constructeur automobile japonais Subaru.

Route
  Bundesstraße 11, route fédérale allemande reliant la frontière tchèque à Krün.

Signalisation
 Panneau de signalisation d'une limitation de largeur en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres